Fluxo (física) — taxa à qual uma superfície é atravessada por algo
 Vazão — ou fluxo ou caudal; rapidez com a qual um volume e/ou massa escoa
 Fluxo (psicologia) — estado mental de operação em que a pessoa está totalmente imersa no que está fazendo
 Fluxo (esports) — organização de esportes eletrônicos e entretenimento 

Desambiguações de ciências